Dieser Artikel behandelt die Schweizer Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1994.

Qualifikation 

Die Schweiz qualifizierte sich als Zweiter der Europa-Gruppe 1 erstmals wieder nach 1966 für ein Endrundenturnier. In der Qualifikation gab es folgende Ergebnisse:

Schweizer Aufgebot

Schweizer Spiele 

Gruppenspiele

Achtelfinale

2. Juli 1994  Schweiz –  0:3

1994
Schweiz